Miejscowości w USA:
 Bejou – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
Gminy w USA:
 Bejou (ang. Bejou Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen